Il singolare femminile del torneo di tennis Heineken Trophy 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Kristina Brandi che ha battuto in finale Silvija Talaja 6-0, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sandrine Testud (secondo turno)
 Dominique Van Roost (quarti di finale)
 Assente
 Silvia Farina (primo turno)

 Henrieta Nagyová (primo turno)
 Ruxandra Dragomir (primo turno)
 Anke Huber (secondo turno)
 Cara Black (secondo turno)
 Barbara Rittner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 1999